Текита — село в Хунзахском районе Дагестана. Входит в состав сельского поселения Тлайлухский сельсовет.

Географическое положение 
Расположено на реке Хебдареч, в 1 км к северу от центра сельского поселения села Тлайлух и в 18 км к северо-западу от районного центра села Хунзах.

Население 

По данным Всероссийской переписи населения 2010 года — моноэтничное аварское село.

Примечания 

Населённые пункты Хунзахского района